Villegats (Charente), een gemeente in het departement Charente
 Villegats (Eure), een gemeente in het departement Eure